Иоганн Христиан фон Шребер (; 17 января 1739 — 10 декабря 1810) — немецкий медик и натуралист.

Член (1764) и президент (1791—1810) Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина», член Лондонского королевского общества (1795), иностранный почётный член Петербургской академии наук (1792).

Биография 
Шребер обучался в университете Галле медицине, естественным наукам и теологии. Будучи студентом он опубликовал в 1758 году свою первую научную работу — Lithographia Halensis. Позднее он перешёл в Уппсальский университет, продолжая обучаться по прежнему профилю; одним из его преподавателей был выдающий шведский учёный Карл Линней (1707—1778). Шребер успешно окончил университет в 1761 году, опубликовав диссертацию Theses medicae. После возвращения в Германию он в тот же год получил работу в Бютцов. В 1763 Немецкая академия природных наук «Леопольдина» приняла его в качестве младшего члена.

К 1769—1770 годам Шребер стал известен как молодой профессор ботаники, естественных наук, экономики и политики в Университете Эрланген. В 1773 году ему доверили ухаживать за университетским садом. На фоне научной работы Шребер в эти годы начинает переводить работы Карла Линнея на немецкий.

В 1774 году Шребер начал писать многотомную энциклопедию под названием «», которая была посвящена млекопитающим всего мира. Многим животным в ней были впервые даны научные биноминальные названия, по примеру Системы природы Карла Линнея.
Ещё студентом Шребер написал одну из первых работ по энтомологии, названную Schreberi Novae Species Insectorvm (1759). В этой работе видовые названия впервые были записаны непосредственно позади имени рода. Такой способ записи стали широко распространённым лишь в начале XIX века, в то время как в 1760-е годы, когда вышла эта работа, их было принято записывать на полях. Он часто ставил префикс I.C.D. — Iohann Christian Daniel.

В 1787 году он стал членом престижной Королевской Шведской академии наук.

Когда в 1791 скончался президент «Леопольдины», Генрих Фридрих Дёлиус, Шребер занял его место. В качестве главы Леопольдины Шребер выбрал себе публичное имя — Theophrastus Eresius IV. В возрасте 71 года Иоганн Христиан фон Шребер умер. Это произошло в городе Эрланген.

Он был дядей ортопеда и педагога . В числе его известных учеников Франц Александрович Делявинь.

После смерти вся его богатая ботаническая коллекция перешла в собственность короля Максимилиана I и послужила основой для ботанической коллекции в Мюнхене.

Растения, названные именем Шребера 
Память Шребера увековечена в латинских названиях ряда растений:

Род
  семейства 
Виды

Работы 
 Lithographia Halensis (1758)
 Schreberi Novae Species Insectorvm (1759)
 Theses medicae (1761)
 Beschreibung der Gräser (1.1769 — 3.1810)
 Die Säugetiere in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen (1.1774 — 64.1804)

Примечания

Ссылки 

 

Зоологи Германии
Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Члены Леопольдины
Члены Лондонского королевского общества
Почётные члены Петербургской академии наук
Иностранные члены Баварской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Преподаватели Эрлангенского университета
Президенты Леопольдины